Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету"  —  фахове видання з  економічних наук Київського національного торговельно-економічного університету, заснований у 1998  р.  Журнал зареєстровано як фахове видання  Міністерством освіти і науки України:  Наказ № 1643   від  28.12.2019 — з економічних наук (журналу присвоєно категорію “Б”) та Міністерством юстиції України, свідоцтво про державну реєстрацію серія  КВ № 13100-1984 ПР від 23.08.2007 р. 

Журнал виходить 6 разів на рік   . 

ISSN: 1727-9313 (Print), 2616-5856 (Online) 

DOI:  10.31617/visnik.knute  

Проблематика: 

у журналі публікуються результати досліджень з:  проблем макроекономічної теорії та реформування економіки України; підвищення ефективності підприємницької діяльності в різних галузях; менеджменту й маркетингу в торгівлі, готельному господарстві й туризмі; обліку, фінансового аналізу та контролю; розвитку фондового, страхового та банківського ринків; формування асортименту товарів і підвищення їх якості; розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 

Цілі або тематична спрямованість: 

пропаганда економічних знань, публікація результатів науково-дослідницької діяльності, обмін досвідом науково-методичної, педагогічної роботи, надання методичних та практичних порад фахівцям сфери підприємницької діяльності.

Члени редакційної колегії 

Головний редактор:

МАЗАРАКІ Анатолій Антонович, д. е. н., професор, ректор, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна).

Заступник головного редактора:

ПРИТУЛЬСЬКА Наталія Володимирівна, д. т. н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

Відповідальний секретар:

МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана Володимирівна, д. е. н., професор, проректор з наукової роботи, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна).

Члени редакційної колегії: 

з економічних наук: 

БАЙ Сергій Іванович, д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, 

Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

БЛАКИТА Ганна Владиславівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);

БОЙКО Маргарита Григорівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);

БОНДАРЕНКО Олена Сергіївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);

БОСОВСЬКА Мирослава Веліксівна, д. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);

ВЕДМІДЬ Надія Іванівна, д. е. н., професор, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);

ВОЛОСОВИЧ Світлана Василівна, д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);

ГЕРАСИМЕНКО Анжеліка Григорівна, д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);

ДУБОВИК Тетяна Віталіївна, д. е. н.,  професор кафедри журналістики та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);

МАКОГОН Валентина Дмитрівна, д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);

МОРОЗОВА Людмила Сергіївна, д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);

НАЗАРОВА Каріна Олександрівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);

ТКАЧЕНКО Тетяна Іванівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);

ФОМІНА Олена Володимирівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);

ЧУГУНОВ Ігор Якович, д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);

БЕРІДЗЕ Ростом, д. е. н., професор, декан факультету туризму, Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (Батумі, Грузія);

ДЖОУБ Маркус, доктор наук, професор, Університет Маямі, Оксфорд, Огайо (США);

ІЛЛЯШ Ольга Ігорівна, доктор хабілітований, професор, Університет Миколая Коперника в Торуні (Польща);

ЛАНГ Франц Пітер, доктор хабілітований, професор, Університет економіки та управління в Ессені, Вищий економічний інститут у Люксембурзі (Німеччина);

ЛАЦЕ Наталя, д. е. н., професор, Ризький технічний університет (Латвія);

ПАВЛІК Анджей, д. е. н., професор, начальник відділу підприємництва та інновацій,Університет ім. Яна Кохановського (Польща);

СУВАН-АЧАРІЯ Чинасак, д. е. н., доцент, професор, Таксін університет (Сонгкхла, Таїланд);

ТАКАХАШИ Томохіко,д. н., професор, Університет Такушоку (Токіо, Японія);

ФІЛІС Константінос, керівник Центру вивчення Росії, Євразії та Південно-Східної Європи, політолог (Афіни, Греція). 

Журнал представлено:
 Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського.
 Бібліометриці української науки .
 Інституті проблем реєстрації інформації НАН України (Київ): загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал зареєстровано у:
 Міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus (IC); Російський індекс наукового цитування (РІНЦ); Universal Impact Factor .
 Пошуковій системі Google Scholar, OCLC , DRJI , Pol Index , JOUR Index , німецьких базах .

Див. також 
 Міжнародний науково-практичний журнал «Товари і ринки»
 Перелік наукових фахових видань з економічних наук ВАК України

Примітки

Література 
 

Наукові журнали України
Англомовні журнали України
Видання Київського національного торговельно-економічного університету
Засновані в Україні 1998